Les Détraqués est le titre de plusieurs films :
 Les Détraqués, titre francophone du film américain The Happening réalisé par Elliot Silverstein, sorti en 1967.
 Les Détraqués, titre québécois du film américain The Crazies réalisé par Breck Eisner, sorti en 2010